En ornithologie, l'appellation Organiste désigne des espèces d'oiseaux de 2 genres de la famille des Fringillidae (Sibley) : Euphonia et Chlorophonia.

Liste des espèces d'organistes

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu